Celeste kan syfta på:

 Celeste, ett kvinnonamn
 Celeste, Texas, en ort i USA
 Celeste (datorspel)